Taizong är ett tempelnamn som används för många kinesiska kejsare. Taizong kan syfta på:

 Tang Taizong (599–649), kejsare under Tangdynastin (618–907)
 Liao Taizong, kejsare under Liaodynastin (907–1125)
 Song Taizong (939–997), kejsare under Songdynastin (960-1279)
 Jin Taizong, kejsare under Jindynastin (1115–1234)
 Ögedei khan (ca. 1186–1241), khan under mongolväldet (1206–1368)
 Hung Taiji (1592–1643), kejsare under Qingdynastin (1644-1911)

WP:Projekt Kina